Kreisgericht Quedlinburg bezeichnet

 das preußische Kreisgericht Quedlinburg (1849–1879), siehe Kreisgericht Quedlinburg (Preußen)
 das Kreisgericht Quedlinburg in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Quedlinburg (DDR)